Чури́лов (м), Чури́лова (ж) — російське прізвище.

Чурилов 
 Чурилов Микола Миколайович (1947) — генеральний директор компанії TNS Ukraine, генеральний директор першої в Україні приватної соціологічної компанії «Социс», доктор соціологічних наук.
 Чурилов Микола Якович (1935—2014) — радянський, український художник. Заслужений художник України (2010).

Чурилова 
 Чурилова Ніна Олексіївна (*1936) — радянський, український художник-мультиплікатор. Член Національної спілки кінематографістів України.

Див. також 
 Чурілов
Російські прізвища